Quidam peut faire référence à :

Un quidam, un homme de la rue,
Quidam, un groupe de rock français originaire de Clermont-Ferrand,
Quidam, un spectacle du Cirque du Soleil,
Quidam, un téléfilm français réalisé par Gérard Marx en 2011.
Quidam éditeur, une maison d'édition française fondée en 2002 par Pascal Arnaud.